Burlesque o burlesc, mena d'espectacle d'arts escèniques que sol consistir en historietes de paròdia
 Cinema:
 Burlesque (pel·lícula de 1980), pel·lícula mexicana dirigida per René Cardona
 Burlesque (pel·lícula de 2010), pel·lícula estatunidenca dirigida per Steve Antin
 A Burlesque on Carmen, pel·lícula muda estatunidenca de 1915 dirigida i protagonitzada per Charles Chaplin
 Lady of Burlesque, pel·lícula estatunidenca de 1943 dirigida per William A. Wellman